Claire Henrotin (1908-), architecte belge ;
 Joseph Henrotin (1975-), politologue belge ;
 Marie Collart-Henrotin (1842-1911), peintre belge ;
 Paul Henrotin (1936-2004), vétérinaire et homme politique wallon ;
 Robert Henrotin de Santarés (né à la fin du  ou au début  siècle), diplomate français et agent secret du régime de Vichy.